Di seguito sono elencati gli incontri con relativo risultato della zona asiatica (AFC) per le qualificazioni a Los Angeles 1984.

Formula 
Le qualificazioni predevano due turni preliminari, erano entrambi fasi a gironi.

Nel primo turno le 22 squadre vennero divise in cinque gironi all'italiana A/R, il primo, il secondo e il quarto girone erano composti da quattro squadre, il terzo girone era composto da cinque squadre e il quinto era composto da tre squadre.

Il quinto gruppo era l'unico dove si dovette affrontare un turno preliminare. In caso di pareggio, durante il turno preliminare erano previsti i calci di rigore.

Inoltre i gruppi 3 e 4 prevedevano alcune particolarità: per quanto riguarda il gruppo 3 l' giocò le sue partite in casa e in trasferta come in un normale torneo all'italiana mentre le altre squadre si organizzarono giocando un mini torneo che si tenne a Singapore e a Kuala Lumpur, la particolarità del gruppo 4 consisteva, invece, nel fatto che tutte le partite vennero giocate a Bangkok.

Le prime due classificate di ogni gruppo si classificavano al secondo turno che era composto da due gironi all'italiana (incontri di sola andata) da cinque squadre ciascuno; il secondo turno venne giocato interamente a Singapore.

Le vincitrici dei gironi si qualificavano direttamente all'Olimpiade, mentre le seconde dovevano affrontarsi in uno spareggio per determinare la terza squadra asiatica qualificata all'Olimpiade.

Risultati

Primo turno

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

Gruppo 5

Turno preliminare 

Passano il turno  (17-1) e  (3-3, 4-2 ai rigori).

Girone finale

Secondo turno

Gruppo 1

Gruppo 2

Spareggio per la terza squadra qualificata all'Olimpiade 

L' si qualifica all'Olimpiade.

Note

Collegamenti esterni 
  Scheda sulle qualificazioni al Torneo olimpico di calcio 1984, a cura di RSSSF.com

Olimpiadi - Qualificazioni
AFC23
Q